Dit is een lijst van kastelen en kasteelachtige landhuizen in Letland.

|-
| Kasteel Aizkraukle || Aizkraukle || Aizkraukles novads || 2e helft 14e eeuw || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Aizpute || Aizpute || Aizputes novads || eind 13e eeuw || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Alsunga || Alsunga || Alsungas novads || voor 1341 || burcht || volledig bewaard ||  ||

|-
| Kasteel Alūksne || Alūksne || Alūksnes novads || ± 1342 || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Angerminde || Angerciems || Ventspils novads ||  || burcht || sporen van ruïne || verafgelegen locatie ||
|-
| Kasteel Āraiši || Āraiši || Amatas novads ||  || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Augstroze || Umurga  || Limbažu novads ||  || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Bauska || Bauska || Bauskas novads || na 1443 || burcht || ruïne, deels gereconstrueerd || ja ||
|-
| Kasteel Bīriņi || Vidriži || Limbažu novads ||  || landhuis || volledig bewaard || hotel-restaurant ||

|-
| Kasteel Bornsminde || Pilsrundāle || Rundāles novads || 1590 || landhuis || verbouwd ||  ||

|-
| Bramberģe Huis || Bramberģe || Jelgavas novads || begin  17e eeuw || landhuis || volledig bewaard || verlaten ||
|-
| Kasteel Burtnieki || Burtnieki || Burtnieku novads ||  voor 1366 || burcht || ruïne || ja ||

|-
| Kasteel Cēsis || Cēsis || Cēsu novads || 1213-1218 || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Cesvaine || Cesvaine || Cesvaine ||  || landhuis || gerestaureerd ||  ||
|-
| Kasteel Cīrava || Cīrava || Aizputes novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Fort Daugavgrīva || Riga || Riga || eind 16e eeuw|| fort || restanten aanwezig ||  ||

|-
| Kasteel Daugavgrīva || Riga || Riga || 1208 || burcht || grondwerk zichtbaar ||  ||
|-
| Kasteel Dinaburga || Naujene || Daugavpils novads || 1273-1277 || burcht || fundamenten blootgelegd || ja ||
|-
| Kasteel Dobele || Dobele || Dobeles novads || 1335-1359 || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Huis Dunalka || Dunalka  || Durbes novads || na 1578 || landhuis || ruïne ||  ||
|-
| Kasteel Dundaga || Dundaga || Dundagas novads || eind 13e eeuw || burcht || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Ēdole || Ēdole || Kuldīgas novads || eerste helft  14e eeuw || burcht || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Embūte || Embūte || Vaiņodes novads || 1265? || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Gaujiena || Gaujiena || Apes novads || eind 13e eeuw || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Huis Gaujiena || Gaujiena || Apes novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Grobiņa || Grobiņa || Grobiņas novads || voor 1265, stenen kasteel 1345-1365 || burcht || ruïne, deels gereconstrueerd || ja ||
|-
| Kasteel Jaunmokas || Vecmokas || Tukuma novads || 1901 || landhuis || volledig bewaard || hotel-restaurant ||
|-
| Kasteel Jaunpils || Jaunpils || Jaunpils novads ||  voor 1411 || burcht || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Jelgava || Jelgava || Jelgava ||  || paleis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Kandava || Kandava || Kandavas novads ||  || burcht || fundamenten|| ja ||
|-
| Kasteel Kazdanga || Kazdanga || Aizputes novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Koknese || Koknese || Kokneses novads || ± 1210 || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Krimulda || Krimulda ||  || mid 13e eeuw  || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Krustpils || Jēkabpils || Jēkabpils || 2e helft 13e eeuw || burcht || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Kuldīga || Kuldīga || Kuldīgas novads ||  || burcht || fundamenten zichtbaar|| ja ||
|-

| Kasteel Lielstraupe || Straupe || Pārgaujas novads || eind 13e eeuw || burcht || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Lielvārde || Lielvārde || Lielvārdes novads || voor 1248? || burcht || ruïne || ja ||

|-
| Kasteel Limbaži || Limbaži || Limbažu novads ||  || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Lizums || Lizums || Gulbenes novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Ludza || Ludza || Ludzas novads || 14e eeuw? || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Mākoņpils || Mākoņkalns || Rēzeknes novads ||  || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Marinzeja || Atašiene || Krustpils novads ||  || landhuis || volledig bewaard || internaat ||
|-
| Kasteel Mežotne  || Mežotne || Bauskas novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Nurmuiža || Lauciene || Talsu novads || ± 1598 || landhuis ||  volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Pelči || Pelči || Kuldīgas novads || 19e eeuw || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Piltene || Piltene || Ventspils novads || 13e eeuw || bisschopskasteel || Ruïne|| ja ||
|-
| Kasteel Pope || Pope || Ventspils novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Rauna || Rauna || Raunas novads || voor 1381 || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Rēzekne || Rēzekne || Rēzekne || voor 1324 || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel van Riga || Riga ||  || 1340-50 || burcht || volledig bewaard || beperkt ||
|-
| Kasteel Rudbārži || Rudbārži || Skrundas novads ||  || landhuis || volledig bewaard || ||
|-
| Paleis Rundāle || Pilsrundāle || Rundāles novads ||  || paleis ||  volledig bewaard|| ja ||
|-
| Kasteel Salacgrīva || Salacgrīva || Salacgrīvas novads ||  ||  || sporen van ruïne || ja ||

|-
| Sēlpils || Vecsēlpils || Salas novads || 1208 || burcht || ruïne||  ||
|-
| Huis Sigulda || Sigulda || Siguldas novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Sigulda || Sigulda || Siguldas novads || 1207-1209 || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Šlokenbeka || Milzkalne || Engures novads || voor 1544 || versterkt huis || verbouwd || ja ||

|-
| Kasteel Tērvete || Tērvete || Tērvetes novads ||  || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Tirza || Tirza || Gulbenes novads ||  || burcht, later landhuis || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Trikāta || Trikāta || Beverīnas novads ||  || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Turaida || Sigulda || Siguldas novads || 1214 || burcht || ruïne, deels gereconstrueerd || ja ||
|-
| Kasteel Valmiera || Valmiera || Valmiera || || burcht || ruïne || ja ||
|-
| Huis Valmiera || Valmiera || Valmiera || || landhuis || ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Varakļāni || Varakļāni || Varakļānu novads ||  || landhuis || volledig bewaard ||  ||
|-
| Kasteel Vecdole || Salaspils || Salaspils novads || voor 1226 || burcht || sporen van ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Vecpiebalga  || Vecpiebalga || Vecpiebalgas novads || voor 1318 || burcht || ruïne || ja ||

|-
| Kasteel Ventspils || Ventspils || Ventspils novads || before 1290 || burcht || volledig bewaard || ja ||
|-
| Kasteel Viļaka || Viļaka || Viļakas novads || eind 15e eeuw, stenen kasteel na 1516 || burcht || ruïne || alleen over water bereikbaar ||
|-
| Kasteel Vormsāte || Vormsāte || Skrundas novads ||  || burcht || volledig bewaard ||  ||
|-
| Huis Zentene || Zentene || Tukuma novads || ± 1850 || landhuis || volledig bewaard  || ||
|-
| Huis Zvārtava || Zvārtava || Valkas novads || 19e eeuw || landhuis || volledig bewaard  ||  ||
|}

 
Letland
Kastelen